Гаплогруппа U3b3 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U3b3
 U3b3a
 U3b3b
 U3b3c
 U3b3d
 U3b3e
 U3b3f
 U3b3g
  U3b3h

Распространение

Кавказ 
Тюркоязычные народы
 Балкарцы — 4,7 % (235)
 баксанцы — 11,3 %
 малкарцы — 6,2 %
 безенгиевцы — 2,6 %
 чегемцы — 1,7 %
 Карачаевцы — 4,1 % (123)

Палеогенетика

Бронзовый век 
Минойская цивилизация
 I9130 | 16V Tholos __ Moni Odigitria __ Фестос, Ираклион, Крит (периферия), Греция __ 2210–1680 BCE __ М __ G2a2b2a (G-P303) # U3b3.

Доисторический Левант
 Baqah cave __ Эль-Балка (мухафаза), Иордания __ 1550–1150 BCE.
 I3703 | S3703.E1.L2 __ М __ J1a2b > J-Y3442 # U3b3
 I6564 | S6564.E1.L1 __ Ж __ U3b3

Железный век 
Урарту
 Неркин Навер __ Арагацотнская область, Армения.
 arm44 | Nerqin Naver-133, bur-1, ind-1; upper layer-037 __ 743-491 BC (2518±29 calBP) __ U3b3 > U3b3h*.
 arm51 | Nerqin Naver-135, bur-1; upper layer ind-3? __ 700–500 BC (2609 BP) __ U3b3*

Средние века 
Гнезненское государство (Пясты)
 Pien7 __ Pień cemetery (grave 32) __ Домброва-Хелминьска (гмина), Быдгощский повет, Куявско-Поморское воеводство, Польша __ 940–995 AD __ Ж __ U3b3.

Мадьяры
 PLEper354 __ Püspökladány-Eperjesvölgy/354 __ Хайду-Бихар, Северный Альфёльд, Венгрия __ X век __ Ж __ U3b3 > U3b3b2*.

Византия
 Troy1 __ Троя (grave 14, context x24.177) __ Чанаккале (ил), Мраморноморский регион, Турция __ 1154–1224 AD __ Ж __ U3b3 > U3b3b1.

Примечания

Публикации 
2017
 
 
 
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 U3b3 — Haplogroup
 Ancient DNA: U3b3

Гаплогруппа U3 (мтДНК)